NYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sunyani (Ghana)